lokum, (Rahat lokum), turska slastica 
 Rahat (Izrael), grad u Izraelu